Дарбиня́н () — армянская фамилия.

Происхождение 
Фамилия образована от армянского слова Дарби́н ( — «кузнец»), с армянским суффиксом -ян («сын»).

Иноязычные аналоги 
  (Смит)
  (Ковалёв)
 груз. (Мчедлидзе)
  (Шмидт)
  (Ковальский, Ковальчик)
  (Феррейра)
 Кузнецов
  (Ковач)
  (Ковач)
 
  (Ковач)

Известные носители 
 Дарбинян, Армен Размикович (род. 1965) — армянский политический и государственный деятель, экономист, профессор.
 Дарбинян, Владимир Саркисович (1931—2015) — армянский государственный деятель.
 Дарбинян, Левон Хнгяносович (1905—1943) — Герой Советского Союза, полковник.
 Дарбинян, Ншан Авакович (1922—1996) — Герой Советского Союза.
 Дарбинян, Самвел Андраникович (род. 1952) — советский и армянский футболист.

 Дарбинян-Меликян, Маргарита Овнановна (1920—2021) — армянский историк и переводчик.